La Ligne Rouge est une ligne du Métro de Doha. Elle s'étend du nord au sud à travers Doha, de son terminus sud d'Al Wakra jusqu'à son terminus nord de Lusail, plus une branche desservant l'Aéroport international Hamad. C'est la première ligne du système, avec une première partie ouverte le 8 mai 2019.

Carte

Stations

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Doha
 Métro léger de Lusail

Liens externes 
 Doha metro - Lusail Tram - Qatar Rail
 Red Line Qatar Rail
 UrbanRail.Net Doha Metro & Tram

Doha, rouge
Doha, rouge
Métro de Doha